CAC může znamenat:

 CAC 40 – burzovní index CAC 40
 CAC – kodón Histidinu
 Commonwealth Aircraft Corporation - australský letecký výrobce
 CAC Boomerang – australský stíhací letoun používaný za druhé světové války
 CAC CA-27 Sabre – verze amerického proudového stíhacího letounu North American F-86 Sabre
 Command & Conquer – počítačová hra